Letzter Ritter oder der letzte Ritter ist der Ehrentitel bzw. Beiname folgender Personen:
 Maximilian I. (HRR) (1459–1519), Herzog von Burgund sowie römisch-deutscher König und Kaiser
 Franz von Sickingen (1481–1523), Reichsritter und Anführer im Ritterkrieg gegen die südwestdeutschen Landesherren

The Last Knight steht für:
 The Last Knight: The Twilight of the Middle Ages and the Birth of the Modern Era, nichtfiktionales Buch (2005) von Norman Cantor über John of Gaunt, 1. Duke of Lancaster
 The Last Knight, Comicroman (2000) von Will Eisner
 Transformers: The Last Knight, US-amerikanischer Science-Fiction-Film (2017)

Siehe auch:
 Der letzte Tempelritter
 Last Knights – Die Ritter des 7. Ordens